«Стомиль» () — польский футбольный клуб, из города Ольштын выступающий в Первой лиге. Одна из наиболее успешных команд Варминьско-Мазурского воеводства: футболисты выступали в Экстраклассе в течение восьми сезонов и дважды выходили в четвертьфинал кубка Польши.

Предыдущие названия 
 1945—1970 — ОКС
 1970—1973 — ОКС-ОЗОС
 1973—2003 — ОКС «Стомиль»
 2003—2004 — «Вармия и Мазуры»
 2004—2011 — ОКС-1945
 2011 — настоящее время — ОКС «Стомиль»

Текущий состав

Выступления

1970–1994

Тренеры

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Официальный сайт болельщиков

Футбольные клубы, основанные в 1945 году
Футбольные клубы Польши
Ольштын
Спорт в Варминьско-Мазурском воеводстве